Narsingarh puede referirse a:
 Narsingarh (Tripura), ciudad de la India en el estado de Tripura.
 Narsingarh (Damoh), ciudad en el distrito de Damoh, estado de Madhya Pradesh.
 Narsingarh (Rajgarh), ciudad en el distrito de Rajgarh, estado de Madhya Pradesh.